Pitz ist der Familienname folgender Personen: 

 Eckhart Pitz (* 1940), deutscher Physiker 
 Elisabeth Pitz-Savelsberg (1906–1996), deutsche Politikerin (CDU) 
 Ernst Pitz (1928–2009), deutscher Mediävist 
 Fritz Pitz (1923–2006), deutscher Fotograf und Maler 
 Helge Pitz (* 1936), deutscher Architekt und Denkmalpfleger
 Hermann Pitz (* 1956), deutscher Bildhauer, Maler und Filmemacher
 Karl Kaspar Pitz (1756–1795), deutscher Maler 
 Thomas Pitz (* 1968), deutscher Mathematiker und Professor für Spieltheorie
 Wilhelm Pitz (1897–1973), deutscher Chorleiter

Pitz ist der Name folgender Orte:
 Pitz (Buch am Buchrain), Ortsteil von Buch am Buchrain, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Pietz
 Pitts
 Piz
 Bitz (Begriffsklärung)